Konferenz von Lausanne bezeichnet folgende internationale Konferenzen:

 Konferenz von Lausanne (1922/23) über einen Friedensvertrag mit der Türkei, siehe Vertrag von Lausanne
 Konferenz von Lausanne (1932) über die deutschen Reparationen
 Konferenz von Lausanne (1949) der United Nations Conciliation Commission for Palestine, UNCCP, zum arabisch-israelischen Konflikt